Meyer ist Schiffsnamensbestandteil:

 Friedrich A. Meyer (Schiff), deutsches Fahrgastschiff
 Gustav Meyer (Schiff), deutscher Tonnenleger
 Hermann Rudolf Meyer (Schiff), Seenotkreuzer
 Karl Meyer (Schiff), Flugsicherungsschiff der deutschen Luftwaffe